The Wrong Girl – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Vitagraph Company of America
La ragazza sbagliata (The Wrong Girl) – film tv del 1999 diretto da David Jackson
The Wrong Girl – cortometraggio del 2010 diretto da James Lester
The Wrong Girl – film del 2015 diretto da Jason Bourque